Grawn ist der Name von:
 William Grawn Milliken (1922–2019), ein US-amerikanischer Politiker
 Grawn (Michigan), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Michigan